Ла Пита има више значења:

 Ла Пита (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пита (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пита (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пита (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пита, Ефрен Гардуњо (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пита (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Пита (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пита (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пита (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пита (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пита (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пита (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пита (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику